Светско првенство у хокеју на леду - Дивизија I 2010. је хокејашки турнир који се одржава под окриљем Светске хокејашке федерације (ИИХФ).

Учесници

Група А

Група Б

Такмичење

Група А 
Мечеви групе А играли су се у Тилбургу (Холандија)

 се пласирала на Светско првенство у хокеју на леду.

 испала у Дивизију II.

Спољашње везе 

 Сајт Светске хокејашке федерације

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у 2010.